

Astronomia 
 490 Veritas – un asteroide della fascia principale
 VERITAS – Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System, osservatorio terrestre per raggi gamma

Aziende 
 Veritas – casa automobilistica tedesca attiva tra il 1947 ed il 1953
 Veritas – società multiservizi della città metropolitana di Venezia
Veritas Software – società di software fondata nel 1989 e situata in Mountain View, in California

Musica e televisione 

 Veritas – il quarto album studio della cantante svedese Agnes Carlsson, pubblicato nel 2012 dalla Roxy Recordings
 Veritas: The Quest – serie televisiva di fantascienza creata nel 2003 prodotta dalla rete televisiva statunitense ABC

Sport 
Veritas-stadion – stadio di calcio della città di Turku, in Finlandia